Catalunya:
 Convent de Sant Agustí Vell, al barri de la Ribera de Barcelona
 Convent de Sant Agustí Nou, al barri del Raval de Barcelona
 Convent de Sant Agustí (Calella)
 Convent de Sant Agustí (Cervera)
 Convent de Sant Agustí (Girona)
 Convent de Sant Agustí (Igualada), convent de frares agustins a la plaça Castells, ocupat () pels escolapis, que hi tenen l'Escola Pia d'Igualada
 Convent de Sant Agustí (la Selva del Camp), a la Selva del Camp
 Convent de Sant Agustí, a la Seu d'Urgell avui dia integrat en la Biblioteca Sant Agustí
 Convent de Sant Agustí (Tàrrega), originàriament fundat pels franciscans, al  passà a mans dels carmelites descalços i poc temps després, hi entraren els agustins
 Convent de Sant Agustí (Torroella de Montgrí), conjunt religiós de l'orde de Sant Agustí a l'interior del recinte murat de Torroella actiu entre els segles XIV i XIX 
 País Valencià:
 Convent de Sant Agustí d'Alcoi
 Convent de Sant Agustí (València)
 Illes Balears:
 Convent de Sant Agustí (Felanitx), a Felanitx